Shiwan bezeichnet:

 Shiwan (Buluo) (石湾镇), Großgemeinde im Kreis Buluo in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shiwan (Hengdong) (石湾镇), Großgemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Shiwan (Hengshan) (石湾镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hengshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shiwan (Hepu) (石湾镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shiwan (Huazhou) (石湾街道), Straßenviertel der Stadt Huazhou in der chinesischen Provinz Guangdong